Grafschaft steht für:

 Grafschaft, einen Amtsbezirk
 Gebiets- und Verwaltungseinheiten in England, siehe Grafschaft (England)
 ein Adelsgeschlecht, siehe Grafschaft (Adelsgeschlecht)

Grafschaft heißen folgende Orte:

 Landkreis Grafschaft Bentheim in Niedersachsen, Deutschland
 Samtgemeinde Grafschaft Hoya im Landkreis Nienburg, Niedersachsen, Deutschland
 Grafschaft (Rheinland), Gemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Grafschaft VS, ehemalige Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz
 Grafschaft (Dinslaken), Ortsteil der Stadt Dinslaken im Kreis Wesel,
 Grafschaft (Friesland), Stadtteil der Stadt Schortens im Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland
 Grafschaft (Schmallenberg), Ortsteil der Stadt Schmallenberg im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 ein Ortsteil der Gemeinde Niederglatt ZH im Kanton Zürich, Schweiz
 Grafschaft (Großlage), eine Großlage im Weinbaugebiet Mosel

Grafschaft heißen folgende Flüsse und Bauten:
 die Grafschaft (Lenne), Zufluss der Lenne im Stadtgebiet Schmallenberg 
 das Kloster Grafschaft, Kloster im Ort Grafschaft, Stadt Schmallenberg

Siehe auch:
 :Kategorie:Reichsgrafschaft